Биз:

 Биз — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Биз — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна.
 Биз — село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания, Россия.
 Биз 1-й — река в Башкортостане.
 Биз 2-й — река в Башкортостане.
 Биз-Минервуа — коммуна во Франции, департамент Од.
 Биз Марки (род. 1964) — американский рэпер и актёр.